El apellido Loustau () es de origen occitano. Puede referirse a:
 César Loustau, historiador de la arquitectura uruguayo;
 Félix Loustau, futbolista argentino;
 José Loustau y Gómez de la Membrillera, biólogo español;
 Juan Carlos Loustau, exárbitro de fútbol argentino;
 Paul Loustau, actor franco-español.
 Patricio Loustau, árbitro de fútbol argentino.

También suele verse escrito como Lousteau:
 Martín Lousteau, economista argentino.